Иван Михайлович (Иоганн) Лем (Лейм, Лемм) (Lehm, Leim; 1738 — , ) — российский архитектор, градостроитель.

Биография

До 1755 года обучался у художника И. Э. Гриммеля в Рисовальной палате Академии наук. После этого стал учеником архитектора С. И. Чевакинского. При этом продемонстрировал склонность к науке и литературе, а также к практической архитектуре.

В 1774 году Лем получил звание «за архитектора», затем последовало присуждение ему звания архитектор. В 1774—1796 годах он служил в Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы а также архитектором Санкт-Петербургской канцелярии от строений, когда в ней пересматривался новый генеральный план Петербурга и в него вносились поправки. Комиссия о строениях Петербурга и Москвы руководила также разработкой генеральных планов многих городов России.

Будучи прихожанином деревянной Введенской церкви, существовавшей с 1732 года, он подготовил проект а затем и построил на углу Введенской и Большой Пушкарской улицы на её месте в стиле строгого классицизма новый каменный храм. Он был заложен в 1793 году и закончен в 1810 году (Церковь была снесена 1932 году)

В 1778 году им были составлены проектов образцовых фасадов, с целью их использования при строительстве в городах Российской империи. Затем в 1780-х годах архитектором составлены генеральные планы городов, Иркутска, Ораниенбаума, Перми, Томска (1773 г.) и других. Архитектор строго следовал канонам классицизма, вводя симметрию в хаотическую планировку древних русских городов, накладывая геометрически правильную сетку улиц дорог на сохранившуюся застройку. Типичное для классицизма требование симметрии выполнялось архитектором даже в тех проектах, где он отступал от строгого следования классицистическим канонам.

Проявившаяся в начале карьеры тяга к литературе и научному творчеству привела к тому что в истории отечественного зодчества Лем прежде всего останется видным градостроителем и крупным ученым-теоретиком. Его сочинения в своё время переиздавались многократно. К ним относятся «Опыт городовым и сельским строениям, или Руководство к основательному знанию производить всякого рода строении» (1785), «Правила о перспективе» (1791), «Теоретические и практические предложения о гражданской архитектуре (С объяснением правил Витрувия, Палладия, Серлия, Виньолы, Блонделя и других)» (1792—1794), «Начертание с практическим наставлением как строить разные здания. (С принадлежащими правилами украшения и расположения как-то: церквей, увеселительных домов, сельских жилищ, служащих для всегдашнего или временного пребывания, служеб, мельниц, шлюзов, плотин, деревянных и каменных разных заведений)» (1803—1818), "Начертание древних и нынешнего времени разнородных зданий, как-то храмов,` домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и других украшений с описанием как располагать и производить разные строения с изъяснением мер и употребляемых материалов «1803 −1818». Все эти труды отличались отменной фундаментальностью.
 
Архитектор умер 8 июля 1810 года.

Автор ряда планов городов, включая планы Верхотурья, Ирбита, Романова, Сызрани, Алатыря, Кашина, Мурома и др. В 1770 разработал серию образцовых проектов для Владимира. Архитектор Медико-хирургической академии.

Публикации 
Автор научных трудов:
 «Опыт городовым и сельским строениям или руководство к основательному знанию производить всякого рода строения» (1785)
 «Правила о перспективе» (1791)
 «Теоретические и практические предложения о гражданской архитектуре, с объяснением правил Витрувия, Палладио, Серлио, Виньолы, Блонделя и др.» (1792—1794)
 «Начертание древних и нынешнего времени разнородных зданий, как то: храмов, домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и других украшений» (1803)
 «Начертание с практическим наставлением, как строить разные здания, с принадлежащими правилами украшения и расположения, как то: церквей, увеселительных домов, сельских жилищ, служащих для всегдашнего или временного пребывания служб, мельниц, шлюзов, плотин, деревянных и каменных разных заведений» (1803)

Примечания

Литература 
 Митрополит Евгений. «Словарь русских светских писателей», т. I, стр. 6—7. 
 Геннади Г. Н. «Справочный словарь о русских писателях и ученых», т. II, стр. 230.
 
 

Архитекторы Российской империи
Градостроители России
Архитекторы Мурома
Архитекторы Владимира
Архитекторы Москвы
Архитекторы Подольска